De Stem des Volks 
is de mening van de gewone man in de straat: Stem van het volk
is de naam van enkele zangkoren in Nederland met een repertoire dat voornamelijk uit (socialistische) strijdliederen bestaat:
 De Stem des Volks (Amsterdam)
 De Stem des Volks (Hilversum)
 De Stem des Volks (Maastricht)
 De Stem des Volks (Utrecht)
 De Stem des Volks Linker Maasoever
 De Stem des Volks Rechter Maasoever

zie ook:
 De Stem (doorverwijspagina)
 Stem (doorverwijspagina)